La Traversée est un roman de Philippe Labro, d'inspiration autobiographique, dans laquelle il raconte son expérience de mort imminente.

Résumé 
Gravement infecté par une bactérie rare, l'auteur a été envoyé dans le service de réanimation d'un hôpital parisien. L'EMI est décrite dans la seconde partie du livre, au chapitre 27 : « Un tunnel de lumière ». Elle commence par la décorporation : « Je me sens sortir de mon corps. J'ai l'impression que je me vois sur le lit, entouré des hommes en blanc et en vert... ». Du plafond, l'auteur assiste ensuite à l'intégralité de la scène qui rassemble dans sa chambre médecins et infirmières penchés au-dessus de lui. Ses sens sont aiguisés : il voit chaque chose avec une « précision de laser » et entend, « plus précisément [...] tout ce qui se dit » à son sujet. Suit la deuxième phase : l'ascension dans un tunnel lumineux. Labro est aspiré dans un espace de pur rayonnement — « comme des voiles de lumière, des passages et des courants de blancheur, quelque chose de diaphane, quelque chose de cristallin » — et éprouve une sensation de paix et d'un amour « indéfinissable », qui dépasse tout ce qu'il a éprouvé dans son existence. Il rencontre ensuite des formes vivantes, « à peine des contours, des suggestions, rien de net », profondément bienveillantes, comme si elles lui souriaient, et qui le font glisser « sur des rubans de compassion, de tendresse, de compréhension ». Labro oppose cet épisode à l'expérience effrayante qu'il a vécue quelques jours auparavant, au début de son séjour en « réa », à savoir la plongée dans un « tunnel noir et charbonneux », qu'il assimile aussi à une expérience de mort imminente.

Roman français paru en 1998
Roman autobiographique
Roman de Philippe Labro